Bonifatius eller Bonifacius kan syfta på:

 Bonifatius (Rom) (400-talet), en romersk fältherre
 Bonifatius (Preussen)" (974–1009), en tysk kyrkoman, känd som "Preussens apostel"
 Bonifatius (Tyskland) (cirka 680–754/755), "Tysklands apostel"
 Bonifatius (Toscana) – markgrevar av Toscana
 Bonifatius (Monferrato) – markgreve av Monferrato
 Bonifacius – ett studentspex från Lund

Påvar
Bonifatius I – påve 418–422
Bonifatius II – påve 530–532
Bonifatius III – påve 607–607
Bonifatius IV – påve 608–615
Bonifatius V – påve 619–625
Bonifatius VI – påve 896–896
Bonifatius VII – motpåve 974–984, påve 984–985
Bonifatius VIII – påve 1294–1303
Bonifatius IX – påve 1389–1404